Герб муниципального образования город Шумиха Курганской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, составленный и употребляемый в соответствии с геральдическими (гербоведческими) правилами и являющийся официальным символом города, символизирующй его достоинство и административное значение как центра Шумихинского района, единство территории и населения города Шумиха, историческую преемственность, а также права органов местного самоуправления города.

Утверждён Решением Шумихинской городской Думы четвёртого созыва от 8 декабря 2005 года № 57. Внесен в Государственный геральдический регистр РФ под № 2181.

Описание и обоснование символики 
Геральдическое описание (блазон) гласит:

Герб может изображаться как в полной версии (щит с короной), так и в сокращенном варианте (только щит). Обе версии герба равноправны и имеют одинаковый статус.

История

Герб 1992 года 
Герб утверждён Решением Шумихинского городского Совета народных депутатов «Об утверждении герба города Шумиха» от 7 августа 1992 года (без номера) и признан утратившим силу в 2005 году

Примечания 

Гербы городов России
Шумиха (город)
Гербы с башенными коронами
Гербы с изображением коршуна
Гербы с изображением камыша